En provins er den næststørste administrative opdeling i Chile efter region. Hver region er inddelt i provinser. Chile har 54 provinser i alt. Hver provins er styret af en guvernør (gobernador) udpeget af præsidenten. Provinserne er også delt i kommuner, hvilket der samlet set findes 346 af i Chile.

Provinser

Referencer 

Provinser i Chile